Mistrzostwa Azji w Rugby 7 Mężczyzn 2011 (HSBC Asian Sevens Series 2011) – trzecie mistrzostwa Azji w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez ARFU mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Azji. Zostały rozegrane w formie czterech turniejów, w tym dwóch rankingowych, rozegranych pomiędzy 27 sierpnia 2011 a 12 lutego 2012 roku.

Mistrzem Azji została reprezentacja Japonii, wygrywając jeden z turniejów i plasując się na trzecim miejscu w drugim.

Kalendarz

Informacje ogólne 
Cykl składał się z czterech turniejów, a punkty do klasyfikacji generalnej przysługiwały jedynie w dwóch z nich. Pierwsze dwa zawody zgromadziły dwanaście drużyn, w pozostałych dwóch rywalizowało zaś osiem. W walce o tytuł mistrzowski wzięło udział trzynaście zespołów. Mistrzem Azji zostawała drużyna, która po rozegraniu dwóch rankingowych turniejów – w Szanghaju i Kota Kinabalu – zgromadziła najwięcej punktów, które były przyznawane za zajmowane w nich miejsca:

Trzysezonową umowę jako sponsor tytularny zawodów podpisał HSBC, zapowiedziano jednocześnie, że liczba turniejów rankingowych będzie się zwiększać co roku o jeden.

Cztery zespoły uzyskały awans do turnieju Hong Kong Sevens 2012 rozegranego w ramach IRB Sevens World Series sezonu 2011/2012.

Turnieje

Shanghai Sevens 2011

Borneo Sevens 2011

Goa Sevens 
Goa Sevens był pierwszym oficjalnym turniejem w Indiach usankcjonowanym przez ARFU, Rugby India przeprowadził łącznie z nim treningi i pokazy dla dzieci. W pierwszym dniu ośmiozespołowych zawodów niepokonane okazały się najwyżej rozstawione drużyny Chin i Hongkongu. Spotkały się one w finale, a lepsi okazali się zawodnicy z Hongkongu.

Bangkok Sevens 
Turniej z powodu powodzi został przełożony z listopada 2011 roku na luty roku następnego. Spośród ośmiu rywalizujących zespołów, z których debiutantami były Laos i Pakistan, najlepsza okazała się reprezentacja Hongkongu.

Klasyfikacja generalna ARSS

Przypisy 

 
2012 w rugby union